Sebestyén András katolikus püspök
 Sebestyén András (1917–1995) zeneszerző
 Sebestyén András (1963) szinkronszínész
 Sebestyén András (1979) festőművész